„Фиат Дукато“ (Fiat Ducato) е модел микробуси на италианската компания „Фиат“, произвеждани от 1981 година и продавани също в някои от поколенията под марките „Фиат Таленто“ (Fiat Talento), „Пежо J5“ (Peugeot J5), „Пежо Боксер“ (Peugeot Boxer), „Ситроен C25“ (Citroën C25), „Ситроен Джъмпер“ (Citroën Jumper), „Алфа Ромео AR6“ (Alfa Romeo AR6), „Талбот Експрес“ (Talbot Express), „Застава Дукато“ (Zastava Ducato) и „Рам ПроМастър“ (Ram ProMaster). Наследява по-ранния модел микробуси „Фиат 242“ и е разработен от съвместното предприятие на „Фиат“ и „Груп ПСА“ „Севел“.

Бележки 

Дукато
Микробуси